Мигел Идалго Дос има више значења:

 Мигел Идалго Дос (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго Дос, Ел Бордо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мигел Идалго Дос (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику